Diese Stammtafel der Herrscher Großbritanniens  zeigt die verwandtschaftlichen Beziehungen untereinander sowie zu anderen Herrscherhäusern ab der Gründung Großbritanniens 1707 durch den „Act of Union“ bis heute. Die Königinnen und Könige sind mit der „Crown of Saint Edward“ markiert.

Zur Erläuterung der dynastischen Beziehung zwischen Königin Anne, der Gründerin Großbritanniens, und ihrem Nachfolger Georg I. beginnt die Stammtafel mit deren Urgroßeltern König Jakob I. und Königin Anna von Dänemark.

Stammtafel

Siehe auch 
 Stammtafel englischer Könige
 Stammtafel der Könige von Schottland

Grossbritannien
Britische Geschichte
Britische Monarchie